History kan avse:

 History (TV-kanal) – en multinationell TV-kanal
 History (musikalbum av Dune) – ett musikalbum av Dune
 HIStory (album) – ett musikalbum av Michael Jackson
 History (musikgrupp) – ett sydkoreanskt pojkband